Chordodes undulatus är en tagelmaskart som beskrevs av Otto Friedrich Bernhard von Linstow 1906. Chordodes undulatus ingår i släktet Chordodes och familjen Chordodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tagelmaskar
undulatus